Betty Amann - uma atriz germano-americana. 
Herbert Amann - um oficial alemão que serviu na Heer durante a Segunda Guerra Mundial.
Max Amann - um político, jornalista e oficial nazista.
Paul Amann - um oficial alemão que serviu na Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial.
Desambiguação